

Patronyme 

 Cornelis Jol (1597-1641), amiral de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales ;
 Dick Jol (1956- ), footballeur et arbitre néerlandais ;
 Jutta Jol (1896-1981), actrice allemande ;
 Marcel Jol (1923-1981), joueur français de rugby à XV ;
 Martin Jol (1956- ), entraîneur néerlandais de football.

Sigle 
JOL est un sigle qui peut désigner :
 JeuxOnLine, un site web consacré aux jeux en ligne massivement multijoueurs.

Code 
JOL est un sigle qui peut désigner :
 , un aéroport desservant la région de Jolo, aux Philippines, selon le code AITA des aéroports.

Autre 
Jol peut aussi désigner :
 Jol, le mot tibétain désignant la préfecture autonome tibétaine de Dêqên.

Code IATA des aéroports